Рамонс Кепе (; 7 октября 1932 — 22 октября 2013) — советский и латвийский актёр, артист оперетты, заслуженный артист Латвийской ССР.

Биография 
Рамонс Кепе родился 7 октября 1932 года в Риге. В 1955 году окончил театральный факультет Латвийскую государственную консерваторию. В 1955—1995 годах был солистом Рижского государственного театра оперетты (в 1996 году театр был закрыт). За сорок лет актёрской карьеры сыграл 111 ролей классического и современного репертуара.

Умер 22 октября 2013 года, похоронен на Лесном кладбище (Рига).

Семья 
 Жена — актриса музыкального Латвийского Национального театра и певица Лилия Сниедзе (Lilija Sniedze, род. 1922), дочь актрисы Национального театра Эммы Эзериня (Emma Ezeriņa; 1903—1963).
 Дочь — Ева, солистка Национальной оперы.
 Сын — Вилни, банкир, был пловцом, входил в сборную СССР по плаванию.

Награды 
 Заслуженный артист Латвийской ССР (1986).

Творчество

Работы в театре 
 «Веселая вдова»
 «Сильва»
 «Марица»
 «Вестсайдская история»

Фильмография 
  — Наурис (; Рижская киностудия) — эпизод
  — Друг песни (Laulu sõber; Таллинфильм) — Канарбик, студент-практикант
  — За поворотом — поворот (; Рижская киностудия) — эпизод
  — Цыплят по осени считают (; Рижская киностудия) — эпизод
  — Нападение на тайную полицию (; Рижская киностудия) — эпизод
  — Блюз под дождём (; Рижская киностудия)

Примечания

Источники 
 Latvijas enciklopēdija, 3. sējums, Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība, 2005, 367. lpp., ISBN 9984-9482-3-4

Ссылки 
 КиноПоиск: Рамонс Кепе
 
 Tā dullā mīlestība

Заслуженные артисты Латвийской ССР
Похороненные на Лесном кладбище